

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

 Mate Pavić y  Michael Venus ganaron el título tras derrotar en la final  Rameez Junaid y  Adil Shamasdin.

Cabeza de serie 

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Cuartos de final)

<ol start=3>
 ''' Mate Pavić /  Michael Venus (Campeones)
  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Raanana 2015